Frühstück steht für:
 Frühstück, erste Mahlzeit des Tages

Personen:
 Lukas Frühstück (* 1991), österreichischer Handballspieler
 Roland Frühstück (* 1958), österreichischer Politiker

Siehe auch: